San Rocco al Porto - comuna da Lombardia
 Adrara San Rocco - comuna da Lombardia
 Nave San Rocco - comuna do Trentino Alto-Ádige

Desambiguações de topônimos